Истовер има више значења:
 Истовер (Јужна Каролина)
 Истовер (Северна Каролина)